Pantego, une ville  du comté de Beaufort en Caroline du Nord.
 Pantego, une ville du comté de Tarrant, au Texas.
 , une école à Arlington (Texas).